Název Moraveč má více sídel:
 Moraveč (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Moraveč (Chotoviny) – část obce Chotoviny v okrese Tábor
 Moraveč (Slapsko) – část obce Slapsko v okrese Tábor

Podobné názvy 
 Moravec – obec v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy